Joyaux de la Couronne peut faire référence à :
 Joyaux de la Couronne de Bavière ;
 Joyaux de la Couronne de Bohême ;
 Joyaux de la Couronne britannique ;
 Joyaux de la Couronne danoise ;
 Joyaux de la Couronne d'Écosse ;
 Joyaux de la Couronne d'Espagne ;
 Joyaux de la Couronne de France ;
 Joyaux de la Couronne iranienne, appelés aussi joyaux de la Couronne impériale de Perse ;
 Joyaux de la Couronne norvégienne ;
 Joyaux de la Couronne polonaise ;
 Joyaux de la Couronne suédoise ;
 Joyaux de la Couronne prussienne ;
 Joyaux de l'Empire d'Autriche ;
 Joyaux de l'Empire du Brésil.

Divers 
 la défense des joyaux de la couronne, une méthode pour contrer une offre publique en cédant des actifs stratégiques.